Заха́рия (от , «помнящий Яхве», преимущественно при посредстве христианства в форме ), также бытует в варианте Заха́рий, Заха́р и др. — личное имя; может также использоваться как фамилия.

Захария 
 Захария — библейский пророк.
 Захария — царь Израиля.
 Захария — отец Иоанна Крестителя.
  (1004—1032) — патриарх Коптской православной церкви.
 Захария — хазарский каган, правивший в IX веке.
 Захария — преподобный постник Киево-Печерский конца XI века.
 Захария (ум. 1602) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.

 Захария Вьенский (ум. 106) — священномученик, епископ Вьенский.
 Захария Иерусалимский (ум. 632 или 633) — святой православной церкви, Иерусалимский патриарх.
 Захария Митиленский (VI век) — христианский монофизитский деятель, богослов, историк.
 Захария Михайлович (ум. 1335) — новгородский посадник
 Захария Саркаваг (1626—1699) — армянский историк.
 Захария Схоластик (ум. 560) — древнехристианский писатель.
 Захария Хризополитан (ум. ок. 1155) — экзегет Западной церкви.

 Захария (Лобов) (1865—1937) — архиепископ Воронежский и Задонский, святой Русской православной церкви
 Захария (Копыстенский) (XVI век — 1627) — восточнославянский православный писатель, культурный и церковный деятель.
 Захария (Корнилович) (1700—1715) — епископ Переяславский.

Захарий 
 Захарий (папа римский) (в качестве папы 741—752)
 Захарий (новгородский посадник)
 Захарий Костроминич
 Захарий Ритор (470-е — ок. 553) — церковный историк-монофизит, возможно полностью идентичен с персоной Захария Схоластик (Захария Митиленский).
 Захарий Калашов (род. 1953) — грузинский вор в законе, широко известный в криминальных кругах на постсоветском пространстве.
 Захарий LK-600 — украинский плавучий кран большой грузоподъёмности.

См. также 
 Захарие (фамилия)

Примечания 

Мужские имена
Библейские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки